Вздув () — село в Польше. Входит в состав гмины Хачув, Бжозувского повята, Подкарпатское воеводство.

Находится на юго-востоке Польши. Расположено примерно в 10 км к юго-востоку от Хачува, в 9 км к югу от Бжозува и в 47 км к югу от столицы воеводства г. Жешув.

Население — 977 человек (2011).

Первое упоминание относится к 1402 году. Одним из владельцев дворца в селе был Адам Осташевский, изобретатель, которого звали «Леонардо из Вздува».

В течение 47 лет, до 1 января 2006 года здесь располагался Народный университет Малой Польши.

Достопримечательности 
 Дворец

Ссылки 
 Wzdów. Palac

Населённые пункты Подкарпатского воеводства
Населённые пункты Бжозувского повета